Domenico Bartoli (senatore) (Agrigento, 1823 – Palermo, 1897) – senatore del Regno d'Italia
Domenico Bartoli (giornalista) (Torino, 1912 – Roma, 1989) – giornalista e saggista, direttore del Resto del Carlino e de La Nazione